Батракова — слов'янське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Батракова Анжеліка Геннадіївна — українська науковиця, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), доктор технічних наук, професор.
 Батракова Марія Степанівна (1922—1997) — учасниця німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1944), молодший лейтенант.
 Батракова Наталя Миколаївна ( 1964) — російськомовна письменниця з Білорусії.
 Батракова Світлана Петрівна (1929—2017) — дослідниця естетики, історії та теорії мистецтва XX століття.
 Батракова Тетяна Іванівна ( 1961) — українська науковиця, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного університету (ЗНУ).

Примітки